Palazzo Bonanni a Carrara
 Palazzo Cipolloni Cannella già Palazzo Bonanni all'Aquila 
 Palazzo Lucentini Bonanni detto Palazzo Bonanni all'Aquila